

Смолиці — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Смолиці — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Смолиці — село в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Смолиці — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Смолиці — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства